Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Funchal, 5. veljače 1985.), poznatiji kao Cristiano Ronaldo, portugalski je nogometaš. Trenutačno igra za saudijski klub Al Nassr. Reprezentativac je i kapetan Portugala te peterostruki dobitnik Zlatne lopte i FIFA-ine nagrade za nogometaša godine za 2008., 2013., 2014., 2016. i 2017. godinu.
Četiri puta je osvajao nagradu za najboljeg strijelca godine – Zlatnu kopačku.

Kao mladić počeo je u malom klubu Andorinha, gdje je igrao dvije godine da bi 1995. godine otišao u Nacional. Godine 1997. Ronaldo je stigao u redove portugalskog giganta Sportinga, da bi 2003. godine njegov talent primijetio trener Manchester Uniteda Alex Ferguson, tako da Ronaldo sa samo 18 godina odlazi na Otok u transferu vrijednom 12,24 milijuna funta. U narednoj sezoni osvojio je i svoj prvi trofej, FA kup, a s reprezentacijom Portugala nastupio je u finalu Europskog prvenstva 2004. godine. Na tom turniru je postigao i svoj prvi pogodak za izabranu vrstu.

Godine 2008. Ronaldo je s Manchester Unitedom osvojio Ligu prvaka.
Zabio je gol u finalu te je proglašen igračem turnira iako je u istom finalu promašio jedanaesterac. Također je s 8 pogodaka te godine bio najbolji strijelac ovog natjecanja. Iste godine je osvojio nagradu za FIFA-inog igrača godine. Johan Cruyff je izjavio da su George Best i Denis Law bili odlični igrači Manchester Uniteda, ali da je Ronaldo bolji od obadvojice.
Peterostruki je osvajač Lige prvaka te peterostruki najbolji strijelac 2008., 2014., 2016., 2017. i 2018. godine.
Najbolji je strijelac Lige prvaka u povijesti, te najbolji strijelac Liga petice, odnosno prvi nogometaš koji je došao do brojke od 400 golova.
Prvi je i jedini igrač koji je bio strijelac na osam međunarodnih natjecanja zaredom.
Te također, uz Zlatana Ibrahimovića jedini nogometaš koji je postigao gol u svakoj minuti utakmice.
Postao je i prvi igrač u povijesti, uz legendarnog Alfreda Di Stéfana koji se upisao u strijelce na 6 uzastopnih El Clásica, odnosno nije bilo te utakmice bez njegovog gola.

Portugalski nogometni izbornik objavio je u svibnju 2016. godine popis za nastup na Europskom prvenstvu u Francuskoj, na kojem se nalazi Ronaldo.

Uz Cristiana Ronalda vežemo još nekoliko zanimljivosti:
2016.godine potpisao je doživotni ugovor s Nikeom te se tako procjenjuje prvim milijarderom među nogometašima.
Poznat je i po brojnim humanitarnim donacijama od Nepala do Hrvatske.
Jedna od najpoznatijih donacija bila je 2013. godine kada je u Londonu prodao svoju Zlatnu kopačku osvojenu 2012. godine te novac od prodaje donirao palestinskoj bolesnoj djeci.

Reprezentativna karijera

Pogodci za reprezentaciju

Trofeji

Manchester United 
 FA Premier liga (3): 2006./07., 2007./08., 2008./09.
 FA kup (1): 2003./04.
 Engleski Liga kup (2): 2005./06., 2008./09. 
 FA Community Shield (1): 2007.
 Liga prvaka (1) : 2007./08.
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo (1) : 2008.

Real Madrid 
 La Liga (2): 2011./12., 2016./17.
 Kup kralja (2): 2010./11., 2013./14.
 Španjolski superkup (2): 2012., 2017.
 Liga prvaka (4): 2013./14., 2015./16., 2016./17., 2017./18.
 UEFA Superkup (2) : 2014., 2017.
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo (3) : 2014., 2016., 2017.

Juventus 
 Serie A (2): 2018./19., 2019./20.
 Talijanski kup (1): 2020./21.
 Talijanski superkup (1): 2018.

Portugal 
 Europsko prvenstvo (1): 2016.
 Liga nacija (1): 2018./19.

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena stranica
Profil na stranici madridskog Reala 
(engl.) Profil na One-Versus-One

Dobitnici Zlatne lopte France Footballa
Dobitnici nagrade FIFA Zlatna lopta
Portugalski nogometaši
Nogometaši Manchester Uniteda
Nogometaši madridskog Reala
Nogometaši Sporting Clube de Portugal
Aktivni nogometaši